Berndten ist der Name folgender Orte:

 Großberndten, Ortsteil der Stadt Sondershausen, Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Kleinberndten, Ortsteil der Stadt Sondershausen, Kyffhäuserkreis, Thüringen